

Patronymes 

 Jean-Nicolas Marjolin, chirurgien français (1780-1850),
 René Marjolin, chirurgien français, fils du précédent, gendre d'Ary Scheffer, 
 Robert Marjolin, homme politique français (1911-1986).

Autres 

 Marjolin, ancienne variété de pomme de terre.

Homonymie de patronyme